Ро́ус — фамилия.

Известные носители 
 Пейтон Роус (, 1879—1970) — американский патолог, лауреат Нобелевской премии по физиологи и медицине.
 Уильям Роус (, 15?? — 16??) — голландский пират.

См. также